Holospira är ett släkte av snäckor. Holospira ingår i familjen Urocoptidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Holospira